Bunium carviforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinrich Koch och H.Wolff. Bunium carviforme ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
carviforme